Altanbulag kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Altanbulag, Selenga, sum (distrikt), 
 Altanbulag, Töv, sum (distrikt),